Iniesta kan syfta på:

Iniesta (insektssläkte) – ett släkte av insekter i familjen dvärgstritar

Geografi
 Iniesta (kommun) – en kommun i provinsen Provincia de Cuenca
 Iniesta (kommunhuvudort) – en ort i provinsen Provincia de Cuenca

Personer
Andrés Iniesta (1984), en spansk fotbollsspelare